Vosberg ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Vosberg (1875–1945), deutscher Schriftsteller
 Heinrich Vosberg (1833–1891), deutscher Landschaftsmaler
 Kurt Vosberg (1863–1940), preußischer Kommunalpolitiker, Oberbürgermeister von Potsdam und Mitglied des Preußischen Herrenhauses
 Max Vosberg-Rekow (1860–nach 1937), deutscher Wirtschaftsjurist und Handelslobbyist

Siehe auch:
 Voßberg